Докё:

 Докё (700—772) — японский буддистский монах периода Нара, пытавшийся свергнуть императора.
 Докё — разновидность бронзового зеркала в древней Японии периодов Яёй и Кофун.